Pierre Even peut désigner :

 Pierre Even ( - ), médecin et un homme politique français
 Pierre Even ( - ), compositeur et historien luxembourgeois
 Pierre Even (1929-2001), coureur cycliste sur piste français
 Pierre Even, producteur de cinéma canadien